Кунова́т — река на севере Западной Сибири, в юго-восточной части Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа России, правый приток реки Обь, впадает в неё на 511-м км от устья, у с. Лопхари.

Длина реки — 362 км, площадь бассейна — 12 300 км². Средний многолетний годовой расход воды около 110 м³/с, объём годового стока реки 3,5 км³. В бассейне насчитывается свыше 550 рек, в том числе 10 рек — более 50 км. Замерзает в октябре, вскрывается о второй декаде мая — первой декаде июня. Замерзание и вскрытие обычно сопровождается ледоходом. Средняя продолжительность ледостава около 7,0 мес. Питание снеговое и дождевое.

Притоки 
Объекты перечислены от устья к истоку.

 8 км: Лорпатыёган
 33 км: Хулъёган
 46 км: Логасьёган (пр)
 193 км: Айёган (пр)
 198 км: Нюрымпатыёган
 217 км: Вошнёлсоим
 228 км: Питтаёган
 260 км: Тоитъёган (пр)
 287 км: Ногоръёган
 306 км: Хувлагиюган
 322 км: Хораюган
 339 км: Ун-Ёхомъёган

В устьевой части протекает через озеро Куноватский Сор.

Примечания 

Притоки Оби
Реки Шурышкарского района